Pro Finlandia () — высшая государственная награда Финляндии для деятелей искусств, присуждаемая с 1945 года. Награда представляет собой позолоченную медаль с изображением финского геральдического льва и является степенью Ордена Льва, носимой на нагрудной колодке, обтянутой красной лентой. Медаль вручают ежегодно в канун 6 декабря — Дня независимости Финляндии.

Список награждённых

1945—1954 

1945
 Бекман, Миа
1946
 Хаавелинна, Стаава
 Линделёф, Хелми
 Пихламяки, Хилда
 Ванне, Кертту
1947
 Гранфелт, Ханна
 
 Хелениус, Эстер
 
 
 Эдвин Лайне, режиссёр
 
 Линдстрём, Эрик, актёр
 
 
1948
 
 
 
 Сомерсальми, Урхо
 
 
 Ахолайнен, Ирья
 
 Линко, Лахья
 
 Коскинен, Ирья, балерина
 
 
 Аарни, Каарло
 Хаанпяя, Пентти
 
 
 Койо, Вильо
 
 Мериканто, Аарре, композитор
 
 Сакселин, Александр, балетмейстер
 
 
 
 
 Юльхя, Юрьё, поэт
1949
 Эскола, Ууно
 
 Леппянен, Лаури
1950
 Бергрот, Керсти
 
 
 
 
 
 
 Кари, Юсси
 
 
 
1951
 
 
 
 
 
 Хови, Микко
 Грипенберг, Мэгги, балерина
 
 
 
 Снельман, Рут
 Теслефф, Эллен, художница

1952
 Эронен, Элла
 
 
 
 Валтари, Мика Тойми, писатель
 Вуолийоки, Хелла, писательница
 Иконен, Лаури, композитор
 Иконен, Юрьё
 
 
 Рислакки, Энсио
 
 
 
1953
 Хаапасало, Йоханнес, скульптор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Юркка, Эмми
 
 Ялас, Юсси, дирижёр

1955—1957 

1955
 Вестерлунд, Нанню
 Вирккала, Тапио, художник
 
 
 
 Эдвин Лайне, режиссёр, актёр
 Лесче, Яло
 
 Мутанен, Анна
 Нифонтова, Люсия, балерина
 Нисканен, Тойво, артист балета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Яаскеляйнен, Лемпи
1956
 
 Венескоски, Герда
 Карто, Анитра, актриса
 
 Нелимаркка, Ээро
 Пайчева, Мария, балерина
 Пилтти, Леа
 Салин, Алф
 Сяйля, Айри
 Тукиайнен, Аймо, скульптор
 Фурухьельм, Эрик, композитор
 
 
 
 
 
 
1957
 Бар, Маргарета фон, балерина
 Ге, Жорж, балетмейстер
 Кокко, Юрьё, писатель
 Франк, Кай, дизайнер
 Головин, Лео
 
 Каянус, Кай
 Каянус-Бленнер, Лиллю
 
 
 
 
 
 
 Лайне, Дорис, балерина
 
 
 
 Линко-Малмио, Лийса
 
 
 
 
 Рюселин, Герда
 Салин, Клаус, балетмейстер
 
 Валкама, Рейно

1958—1961 

1958
 Ангеркоски, Сийри, актриса
 
 
 
 
 
 
 Каява, Вильо, писатель
 
 
 Контула, Мартта
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пало, Тауно
 
 
 Салмелайнен, Эйно
 Сарпанева, Тимо, дизайнер
 Шилкин, Михаил, художник
 
 
 
 Ванни, Сам, художник
 
 Вяанянен, Эмма
1959
 
 
 Седерстрём, Эва
 Коллиандер, Ина, художница
 
 
 
 
 Хямяляйнен, Хелви, поэтесса
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тапиоваара, Илмари, дизайнер
 
 Тюнни-Хаавио, Аале Мария, поэтесса
 
 
 
 
1960
 
 
 
 
 
 
 
 
 Карма, Эрик, альтист
 
 
 
 
 
 
 
 
1961
 Рейман, Лийна
 
 
 
 Энглунд, Эйнар, композитор

1962—1967 

1962
 
 
 
 
 Бекман, Фритц-Хуго
 Бандлер, Вивика
 
 Брюк, Рут, дизайнер
 
 
 
 
 Кильпинен, Маргарет
 Лейвискя, Хелви
 
 Мерилуото, Айла, поэтесса и писательница
 Пааволайнен, Олави, писатель
 
1963
 
 Энрот, Эрик, художник
 
 
 
 Кайпиайнен, Биргер, дизайнер
 
 
 
 
 
 
 
 Пиетиля, Тууликки, художница
 
 
 
 Салин, Айрис
 
 
 
1964
 
 
 
 
 
 
 Иконен, Анса, актриса
 
 
 
 Нурмесниеми, Антти, дизайнер
 
 
 
 

1965
 
 Крунвалль, Эрик, дирижёр
 
 
 
 
 Лехтинен, Матти, певец
 Лоухисто, Антти
 
 
 
 Ирма Сейккула 
 
 
 Туртиайнен, Арво
 
 
1966
 Андерсен, Харальд, дирижёр
 
 
 Грёнвалл, Свен, художник
 Хилтунен, Эйла, скульптор
 
 Карнакоски, Кари, танцовщик
 
 Ларни, Мартти, писатель
 
 Лятти, Инто, хореограф
 
 
 Сюльвестерссон, Эльза, балерина
 
 

1967
 
 
 Хаавикко, Пааво, поэт
 
 
 
 
 
 
 
 Мери, Веийо, писатель
 
 Лехтинен, Хилья
 
 
 
 
 Раяла, Май-Лис, балерина
 
 
 Синерво, Эльви

1968—1973 

1968
 
 Анхава, Туомас
 Бергрот, Рольф
 Коллиандер, Тито, писатель
 Энкель, Раббе, писатель
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Раутаваара, Эйноюхани, композитор
 

1969
 
 
 
 Хагфорс, Ирья, хореограф
 
 Хуовинен, Вейкко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пёусти, Лассе, актёр
 
 
 
 Ваммелвуо, Анья, писательница
1970
 
 
 
 
 
 Куренниеми, Марьятта
 
 
 
 
 Силфверберг, Сейя, балерина
 
 
 
 
 
 Румянцева, Марианна, балерина
 
 
 
 Векстрём, Бьёрн, ювелир
 
1971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ринтала, Пааво, писатель
 Сакки, Терхо, скульптор
 
 
 
 
1972
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кайванто, Киммо, скульптор
 
 
 Нумми, Ласси, писатель
 
 
 
 
 
 

1973
 
 
 
 
 Куннас, Кирси, писатель
 
 
 Манни, Тармо
 
 
 
 
 Саарикоски, Пентти, поэт
 
 Талвела, Мартти, певец

1974—1984 

1974
 
 
 
 
 
 
 
 

1975
 Годзинский, Жорж де, дирижёр
 
 
 
 
 Салама, Ханну, писатель
 Тикканен, Матти, артист балета
 
 

1976
 Энглунд, Сорелла, балерина
 
 
 Янссон, Туве, писательница
 
 
 
 
 
 
 
 
1977
 
 
 
 
 Рююнянен, Эва, скульптор
 Валтонен, Мартти

1978
 Карпелан, Бу, писатель
 
 
 
 

1979
 
 
 
 
 
 

1980
 
 
 
 Тойкка, Ойва, дизайнер
 

1981
(не награждались)

1982
 
 
 
 
 Линдман, Оке, актёр и режиссёр
 
 
 
 Берглунд, Пааво, дирижёр
 
 Панула, Йорма, дирижёр
 
 

1983
 
 
 
 
 
 

1984
 
 
 
 
 Куусисто, Илкка, композитор
 
 
 
 Саллинен, Аулис, композитор

1985—1996 

1985
 
 
 
 
 Туури, Антти, писатель
 Уотинен, Йорма, хореограф
 Хейно, Раймо, скульптор

1986
 
 
 
 
 
 
 
 Валкама, Ритва
1987
 Доннер, Йорн, писатель
 
 
 
 
 Мериляйнен, Уско, композитор
 
 
 
1988
 
 
 
 
 Мякеля, Ханну, писатель
 Ранин, Матти, актёр
 
 
 Салминен, Матти, певец
 
 
1989
 
 
 
 
 , скульптор
 
 Пелтонен, Юхани
 Саркола, Аско, актёр и режиссёр
 Суомалайнен, Кари
1990
 
 
 Краузе, Том, певец
 
 
 
 
 
1991
 
 Форсстрём, Туа, поэтесса
 
 
 
 
 
1992
 
 Кирстиня, Вяйнё
 
 
 Лундберг, Улла-Лена, писательница
 
 
 Салонен, Эса-Пекка, дирижёр
 Сарасте, Юкка-Пекка, дирижёр
 
 Сегерстам, Лейф, дирижёр
 
1993
 Алфорс, Бенгт, драматург
 
 
 
 
 Паасилинна, Арто, писатель
 
 Утрио, Каари, писательница
 
1994
 
 
 
 Каурисмяки, Аки, кинорежиссёр
 Каурисмяки, Мика, кинорежиссёр
 
1995
 
 
 
 
 
1996
 
 
 
 
 
 Лойри, Веса-Матти, актёр

1997—2009 

1997
 
 
 
 Иста, Теа, актриса
 
 
 
 
 
 
1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Уорбертон, Томас
1999
 Ахо, Калеви, композитор
 
 
 
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 Лехтинен, Рауно, дирижёр
 
 
 
 
 
 Вянскя, Осмо, дирижёр

2001
 
 
 
 
 Маттила, Карита, певица
 
 
 
 
 
2002
 
 
 Яатинен, Тойво, скульптор
 Куннас, Маури, писатель
 
 
 

2003
 
 
 
 Килман, Кристер
 
 
 
 Мустонен, Олли, музыкант
 
 
 
 
2004
 
 
 
 
 
 
 Тапиола, Марьятта, художница
 
 
 
 

2005
 Ахтила, Эйя-Лииза, художник
 
 
 
 
 Оутинен, Кати, актриса
 
 
 
 Саариахо, Кайя, композитор
 
 
 
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007
 
 Катри Хелена, певица
 Юльхя, Пекка, скульптор
 
 
 
 
 Сийкамяки, Арво, скульптор
 
 
 
2008
 Hector, рок-музыкант
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вестё, Чель, писатель
 
2009
 
 
 
 
 Киннунен, Хейкки, актёр

2010—2015 

2010
 Аарнио, Ээро, дизайнер
 , музыкант
 Моника Фагерхольм, писательница
 , художница
 , ходожник
 , графический дизайнер
 , дирижёр
 , драматург
 , артист
 , писательница
 , музыкант
 , художник-постановщик

2011
 , продюсер
 , скульптор
 , музыкант
 , музыкант
 , хореограф
 Мялкки, Сусанна, дирижёр
 , художник-график
 , театральный режиссёр
 , оперный певец
 , художница
 , писательница
 , актёр
 , художник по текстилю

2012
 Астала, Лаури, художник
 Бразерус, Элина, фотограф
 , модельер
 Хукканен, Рейо, скульптор
 , фотохудожник
 Левола, Кари, писатель
 Линдберг, Магнус, композитор
 Ниеминен, Ханнеле, актриса
 Оксанен, Софи, писательница
 Похьонен, Киммо, музыкант
 Стургордс, Юн, музыкант
 , иллюстратор

2013
 
 
 
 
 
 Конттинен, Маркус, художник
 Ликсом, Роса, писательница
 
 
 Рантала, Ийро, музыкант
 
 Сухонен, Паола, модельер
 Францен, Петер, актёр
 Хотакайнен, Кари, писатель

2014
 Анхава, Мартти, писатель
 
 
 Лоухи, Кристийна
 
 
 
 
 
 Хаутала, Ханну, фотограф

2015
 Кац, Даниэль, писатель
 Корхонен, Эркки, дирижёр
 Кяхкёнен, Сирпа, писатель
 Линдхольм, Юхани, переводчик
 Линту, Ханну, дирижёр
 
 
 
 
 Эло, Йорма, хореограф

2016—2020 

2016
 Идман, Дик, актёр
 Кортелайнен, Анна, искусствовед
 Куусисто, Пекка, скрипач
 
 
 Орлов, Янина, переводчица
 
 
 
 

2017
 
 
 
 
 
 Лоухимиес, Аку, кинорежиссёр
 Миккола, Марья-Леена, писательница
 
 
 
 Петелиус, Пиркка-Пекка, актёр
 
 
 
 

2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019
 
 
 Куоппамяки, Юкка, композитор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 Карттунен, Ансси, музыкант

2021—2025 
2021
 , историк
 , фотохудожник
 
 , актёр
 , скульптор
 , танцовщица, хореограф
 , профессор
 , театральный режиссёр
 , артистка цирка
 , народный музыкант

2022
 , музыкант
 , писатель
 , скульптор
 , актриса
 , певица 
 , танцовщица, хореограф
 , визажист       
 , художник по текстилю
 , музыковед
 , писатель
 , руководитель театра

См. также 
 Finlandia Junior
 Финляндия (премия)
 Tieto-Finlandia

Примечания 

Награды по алфавиту
Медали Финляндии